Samer steht für:

 Samer, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 ein historischer Beruf, siehe Säumer
 Hans Samer (1948–2012), österreichischer Roma-Musiker

Siehe auch:
 Samern
 Sammer